Organische rankinecyclus
Ordo Canonicorum Regularium Sanctae Crucis (Reguliere Kanunniken van het Heilig Kruis)
Ork
Offshore Racing Congress